Лос Фигероа има више значења:

 Лос Фигероа (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Фигероа, Ехидо Тласкала (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Фигероа (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Фигероа (Санта Марија Колотепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику